San Antonio (Rancho Nuevo) kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 San Antonio, Mariano Escobedo, 
 San Antonio, Jala, 

Robotskapade Mexikoförgreningar